Naaf ist der Nachname folgender Personen:
 Anton August Naaf (1850–1918), sudetendeutscher Dichter und Herausgeber
 Jochen Naaf (* 1976), deutscher Musikproduzent und Songschreiber

Naaf steht für:
 Naaf (Lohmar), ein Weiler in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen